Cette page contient les pages d'homonymie de Wing et Wings.

Wing est un mot anglais qui désigne au sens premier les ailes d'un oiseau et par extension celles de tout véhicule volant.

Patronyme 

 Craig Wing (1979-), joueur de rugby australien ;
 Donald Goddard Wing (1904-1972), bibliographe américain ;
 Jeannette Wing (1956-), chercheuse en informatique ;
 Lorna Wing (1928-2014), psychiatre britannique ;
 Megan Wing (1975-), patineuse canadienne de danse sur glace ;
 William Wing Loring (1818-1886), soldat américain.

Pseudonyme 

 Wing, chanteuse néo-zélandaise.

Toponyme 

 Wing, village et paroisse civile du Buckinghamshire, en Angleterre.
 Wing, un village et paroisse civile du Rutland, en Angleterre.
 Wing, une ville américaine du Dakota du Nord.

Wing (au singulier) 
Wing peut également désigner :
 wing (en français, escadre), une unité militaire utilisée dans la Marine et l'Aviation d’un État ;
 co-alliance, dans les jeux en ligne (MMO) ;
 Wing, un personnage du manga Hunter × Hunter ;
 Wing, un épisode de la série South Park ;
 wing (en français, gilet de stabilisation), en plongée sous-marine, un équipement que les plongeurs utilisent pour se stabiliser ;
 WING, un single du groupe féminin japonais de J-pop PASSPO (2012) ;
 American Theatre Wing, dont Wing est le diminutif.

Wings (au pluriel) 
Wings peut désigner :
 Smart Wings, une compagnie aérienne tchèque ;
 Wings, un magazine mensuel de prépublication manga édité par Shinshokan ;

Musique 
 Wings, un groupe rock britannique, formé par Paul McCartney en 1971 ;
 Wings, un album de Michel Colombier (1971) ;
 Wings, un album de Bonnie Tyler (2005) ;
 Wings, un album de BTS (2016) ;
 Wings, une chanson de Ringo Starr sortie en 1977 et ré-enregistrée en 2012 ;
 Wings, single du groupe anglais Little Mix (2012) ;
 Wings, une chanson de la chanteuse Birdy (2013) ;

Audio-visuel 
 Wings (titre français : Les Ailes), un film américain de William A. Wellman sorti en 1927 ;
 Wings, une série télévisée américaine (1990-1997) ;

Informatique 
 Wings 3D, un logiciel de modélisation 3D ;
 WINGs Display Manager, un gestionnaire de sessions ;
 Wings, un jeu vidéo développé par Cinemaware, sorti en 1990 sur Amiga.

Homonymie de toponyme
Patronyme anglais